Příjmení Kirilenko () nosí více významných osobností:

 Andrej Kirilenko (* 1981) – ruský profesionální basketbalista – obránce
 Andrej Pavlovič Kirilenko (1906–1990) – sovětský stranický činitel během studené války
 Maria Kirilenková (* 1987) – ruská profesionální tenistka

Externí odkazy